Betoncourt ist der Name mehrerer Ortschaften im französischen Département Haute-Saône:
Betoncourt-lès-Brotte
Betoncourt-les-Ménétriers, ehemalige Gemeinde, heute Teil der Gemeinde La Roche-Morey
Betoncourt-Saint-Pancras
Betoncourt-sur-Mance

Siehe auch:
 Bethoncourt im französischen Département Doubs
 Bettoncourt im französischen Département Vosges
 Betancourt
 Betancur
 Bettencourt
 Béthencourt
 Bittencourt